Chochola bzw. Chocholá steht für:

 Chocholá, Ort im Bundesstaat Yucatán, Mexiko
 Municipio Chocholá, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Yucatán, Mexiko
 Chochola-Stil, nach dem Erstfundort Chocholá benannter Keramikstil der klassischen Mayakultur
 Chochola (Berg), Berg in Tschechien

Chochola ist der Familienname folgender Personen:

 František Chochola (1943–2022), tschechisch-deutscher Bildhauer, Illustrator und Medailleur
 Václav Chochola (1923–2005), tschechischer Fotograf